Пільчевський Дмитро Петрович (? — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пільчевський Олексій Іванович (1892—1952) — український письменник.